Chico – rzeka w Argentynie
 Chico – polski zespół metalowy
 Chico – kot papieża Benedykta XVI
 Chico Xavier – brazylijskie medium Francisco Cândido Xavier.

Miejscowości w USA:
 Chico – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Chico – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wise
 Chico – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap